Прутовка — название населённых пунктов на Украине:
 
 Прутовка — село в Романовском районе Житомирской области.
 Прутовка — село в Снятынском районе Ивано-Франковской области.